Elena Varvello – poetessa e scrittrice italiana. 
 Marco Varvello – giornalista italiano.
 Miguel Angel Varvello – musicista argentino, sunatore di Bandoneón